Robert H. McNaught (Skócia, 1956 –) skót–ausztrál csillagász, az Ausztrál Nemzeti Egyetem Csillagászati és Asztrofizikai Kutatóintézetének munkatársa. Többször együttműködött az Armagh Obszervatóriumban dolgozó David J. Asherrel.

A róla elnevezett 3173 McNaught kisbolygót 1981-ben Edward L. G. Bowell figyelte meg az Anderson Mesa Állomáson.

Felfedezett objektumai 
McNaught rengeteg kisbolygót és üstököst fedezett fel, így megkapta A világ legnagyobb üstökös-felfedezője címet is. Részt vett a Siding Spring Survey (SSS) aszteroida-megfigyelő programban, ahol a Uppsala Southern Schmidt teleszkóppal megannyi felfedezetlen kisbolygót írt le. 2006. augusztus 7-én ő figyelte meg a McNaught üstököst is. 1990 és 1996 Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Survey projektben is részt vett.

Üstökösök 
McNaught összesen 82 üstököst fedezett fel.

Hosszú periódusú 
Az általa megfigyelt 44 hosszú periódusú üstökös:

Rövid periódusú 
Az általa megfigyelt 26 rövid periódusú üstökös:

Közösen felfedezett üstökösök 
 P/Catalina-McNaught (más néven P/2008 S1 vagy 2008 JK)
 P/McNaught-Hartley (más néven P/1994 N2, 1994 XXXI vagy 1994n)
 Comet McNaught-Hartley (más néven C/1999 T1)
 Comet McNaught-Tritton (más néven C/1978 G2 vagy 1978 XXVII)
 Comet McNaught-Watson (más néven C/1999 S2)

Csoportok

McNaught–Hughes üstökösök 
 C/1990 M1 (más néven 1991 III vagy 1990g)
 130P/McNaught-Hughes (más néven 1991 IX vagy 1991y)

McNaught–Russell üstökösök 
 C/1991 C3 (más néven 1990 XIX vagy 1991g)
 C/1991 Q1 (más néven 1992 XI vagy 1991v)
 C/1991 R1 (más néven 1990 XXII vagy 1991w)
 C/1993 Y1 (más néven 1994 XI vagy 1993v)
 262P/McNaught-Russell (más néven 1994 XXIV vagy 1994u)

Kisbolygók 
1975 és 2005 között 483 kisbolygót fedezett fel és írt le a Minor Planet Center szerint.

[A] – Abe Hirosival együtt fedezte fel
[B] – Ikari Jaszukazuval együtt fedezte fel
[C] – Kodzsima Takuóval együtt fedezte fel
[D] – Jack B. Child-del együtt fedezte fel

Nóvák 
 Nova Reticuli 2020

Jegyzetek

Fordítás

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája

További információk 
 Siding Spring Survey

Élő személyek
1956-ban született személyek
Csillagászok